Die Umaghlessi Liga 1992/93 war die 4. Spielzeit der höchsten georgischen Spielklasse im Männerfußball. Dinamo Tiflis gewann zum vierten Mal in Folge den Meistertitel.

Modus 
Nachdem drei Vereine am Ende der letzten Saison zurückzogen, wurde die Spielzeit mit siebzehn Vereinen durchgeführt. Diese spielten im Verlauf der Saison zweimal gegeneinander; einmal zu Hause und einmal auswärts. Damit bestritt jede Mannschaft 32 Spiele. Das Teilnehmerfeld wurde für die nächste Saison um fünf Vereine aufgestockt, daher gab es in dieser Spielzeit keinen Absteiger.

Vereine

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Siege – 3. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore) – 4. Tordifferenz – 5. geschossene Tore

Kreuztabelle

Weblinks 
 Saison 1992/93 bei wildstat.com

Einzelnachweise 

1992
Fußballsaison 1992/93